El término Novopávlovka  o Novopávlivka () puede referirse a:

Novopávlovka (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
 Novopávlovka (Chitá), localidad del óblast de Chitá, en Rusia.
 Novopávlovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Novopávlovka (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
 Novopávlovka (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
 Novopávlovka (Kashary, Rostov), localidad del raión de Kashary del óblast de Rostov, en Rusia.
 Novopávlovka (Oktiabria, Rostov), localidad del raión de Oktiabria del óblast de Rostov, en Rusia.
 Novopávlovka (Tatsínskaya, Rostov), localidad del raión de Tatsínskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
 Novopávlovka (Bolshaya Glushitsa, Samara), localidad del raión de Bolshaya Glushitsa del óblast de Samara, en Rusia.
 Novopávlovka (Krasnoarméiskoye, Samara), localidad del Krasnoarméiskoye del óblast de Samara, en Rusia.
 Novopávlovka (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.

Novopávlivka (Bajchisarái, Crimea), localidad del raión del raión de Bajchisarái de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
 Novopávlivka (Dzhankoy, Crimea), localidad del raión del raión de Dzhankoy de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
 Novopávlivka (Krasnoperekopsk, Crimea), localidad del raión del raión de Krasnoperekopsk de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
 Novopávlivka (Mezhova, Dnipropetrovsk), localidad del raión del raión de Mezhova del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
 Novopávlivka (Tomakivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión del raión de Tomakivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
 Novopávlivka (Oleksandrivka, Donetsk), localidad del raión del raión de Oleksandrivka del óblast de Donetsk, en Ucrania.
 Novopávlivka (Volnovaja, Donetsk), localidad del raión del raión de Volnovaja del óblast de Donetsk, en Ucrania.
 Novopávlivka (Kostiantynivka, Donetsk), localidad del raión del raión de Kostiantynivka del óblast de Donetsk, en Ucrania.
 Novopávlivka (Krasnoarmisk, Donetsk), localidad del raión del raión de Krasnoarmisk del óblast de Donetsk, en Ucrania.
 Novopávlivka (Barvinkove, Járkov), localidad del raión de Blizniukyi del óblast de Járkov, en Ucrania.
 Novopávlivka (Blizniukyi, Járkov), localidad del raión de Blizniukyi del óblast de Járkov, en Ucrania.
 Novopávlivka (Izium, Járkov), localidad del raión de Izium del óblast de Járkov, en Ucrania.
 Novopávlivka (Krasnograd, Járkov), localidad del raión de Krasnograd del óblast de Járkov, en Ucrania.
 Novopávlivka (Kalanchak, Jerson), localidad del raión de Kalanchak del óblast de Jerson, en Ucrania.
 Novopávlivka (Velyka Oleksandrivka, Jerson), localidad del raión de Velyka Oleksandrivka del óblast de Jerson, en Ucrania.
 Novopávlivka (Mala Vyska, Kirovogrado), localidad del raión del raión de Mala Vyska del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
 Novopávlivka (Novoukrainka, Kirovogrado), localidad del raión del raión de Novoukrainka del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
 Novopávlivka (Novoukrainka, Kirovogrado), localidad del raión del raión de Mala Vyska del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
 Novopávlivka (Lugansk), localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.
 Novopávlivka (Bashtanka, Mykolaiv), localidad del raión de Bashtanka del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
 Novopávlivka (Nova Odesa, Mykolaiv), localidad del raión de Nova Odesa del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
 Novopávlivka (Pervomaisk, Mykolaiv), localidad del raión de Pervomaisk del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
 Novopávlivka (Veselynove, Mykolaiv), localidad del raión de Veselynove del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
 Novopávlivka (Vradiivka, Mykolaiv), localidad del raión de Vradiivka del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
 Novopávlivka (Velyka Myjailivka, Odesa), localidad del raión de Velyka Myjailivka del óblast de Odesa, en Ucrania.
 Novopávlivka (Frunzivka, Odesa), localidad del raión de Frunzivka del óblast de Odesa, en Ucrania.
 Novopávlivka (Shyriaieve, Odesa), localidad del raión de Shyriaieve del óblast de Odesa, en Ucrania.
 Novopávlivka (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.